Die Abkürzung LDO steht für

 Landesdisziplinarordnung, die allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Disziplinarordnung für Bundesländer
 Lehrerdienstordnung, die Dienstordnung für Lehrkräfte an staatlichen Schulen
 Leistungsgemeinschaft deutscher Ordenhersteller, Zusammenschluss von Ordensproduzenten während des Zweiten Weltkriegs
 Low Drop-Out, siehe Spannungsregler

LDO